MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий електронний проєкт» присуджується з 1994 року. До 2003 мала назву «Найкращий танцювальний проєкт». Найчастіше у цій номінації здобував перемогу The Prodigy — чотири рази. З 2004 до 2012 року нагорода не присуджувалася.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1994